Дринов може бити:

 Дринов (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Дринов (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Дринов (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република